Князь Михаил Серваций Вишневецкий (, укр. Михайло Сервацій Вищневецький; 13 мая 1680, Львов — 16 сентября 1744) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского из рода князей Вишневецких герба Корибут. Писатель и поэт. Отец — князь Константин Кшиштоф Вишневецкий.

Биография 

Польный гетман литовский в 1702—1703 и 1707—1709 годах, Великий гетман литовский в 1703—1707 годах и с 1735 года, виленский каштелян с 1703 года и воевода виленский в 1706—1707 годах и с 1735 года. Региментарь литовской армии с 1730 года. Канцлер великий литовский в 1720—1735 годах. Староста пинский, волковысский, глинянский, тухольский.

Во время гражданской войны на Литве в 1700 году, был руководителем оппозиции знати, выступавшей против рода Сапег, представители которого занимали в то время ведущие посты в администрации Великого княжества Литовского. В 1700 году разбил армию Сапег в битве под Олькениками. Маршал чрезвычайного сейма, проходившего с 11 июня—19 августа 1703 года в городе Люблин. Несколько раз был маршалом Трибунала Литовского.

Поддерживал Августа ІІ Сильного до 1707 года, затем перешёл на сторону Станислава Лещинского. В том же году арестован и вывезен в Россию, с 1709 года в эмиграции.

В 1716 году признал Августа ІІ Сильного польским королём и великим князем литовским и вернулся на родину.

В 1717 году в Пинске построил монастырь бернардинцев.

В 1733 году, будучи сторонником России, поддерживал кандидатуру Августа ІІІ.

Последний мужской представитель старшей линии и, предположительно, всего рода князей Вишневецких. После его смерти владения Вишневецких перешли к Огинским и Замойским.

Семья 
Князь Михаил Серваций Вишневецкий был трижды женат. В 1695 г. женился на Екатерине (1680—1725), дочери великого маршалка литовского Яна Кароля Дольского (1640—1695). Дети от первого брака:
 Анна Вишневецкая (1700—1732), жена с 1721 г. воеводы троцкого Юзефа Огинского (ок. 1693—1736);
 Екатерина Вишневецкая (1701—1770), жена с 1722 г. великого ловчего коронного и воеводы смоленского Михаила Ждислава Замойского (ок. 1679—1735).

В 1725 г. вторично женился на княгине Марии Магдалене Чарторыйской (+1728), дочери великого хорунжего литовского и старосты пинского князя Юзефа Чарторыйского (+1750).

В 1730 г. в третий раз женился на княгине Текле Руже Радзивилл (1703—1747), дочери великого канцлера литовского князя Кароля Станислава Радзивилла (1669—1719) и Анны Екатерины Сангушко (1676—1746).

Ссылки 
 Князья Корибут Вишневецкие 

Сенаторы Речи Посполитой
Маршалы Сейма
Гетманы великие литовские
Гетманы польные литовские
Каштеляны виленские
Старосты пинские
Участники Северной войны
Михаил Серваций
Маршалки трибунала литовского
Участники гражданской войны в Великом княжестве Литовском (1696—1702)